Ostronos może oznaczać:

 rybę z rodziny lamnowatych:
 ostronos atlantycki (Isurus oxyrinchus), rekin ostronosy
 ostronos długopłetwy (Isurus paucus)

 rybę z rodziny rozdymkowatych
 ostronos czarnoplamy (Canthigaster solandri), inaczej rozdymka ostronosa
 ostronos walentynek (Canthigaster valentini), inaczej rozdymka walentynka 
 ostronos hawajski (Canthigaster jactator)
 ostronos koroniasty (Canthigaster coronata)

 ostronos ciernisty − właściwie długonos ciernisty (Macrognathus aculeatus) − ryba z rodziny długonosowatych

 Nasua (ostronosy) − rodzaj z rodziny szopowatych, obejmujący gatunki
 ostronos rudy (Nasua nasua), inaczej koati
 ostronos białonosy (Nasua narica)

 ostronos workowaty (Tarsipes spenserae), inaczej ostronóg